Agyriales är en ordning av lavar. Agyriales ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Agyriales